Brahana ist der Familienname folgender Personen:
Henry Roy Brahana (1895–1972), US-amerikanischer Mathematiker
Thomas Roy Brahana (1926–2021), US-amerikanischer Mathematiker